Wyspy:
 Wyspa Bathursta (Bathurst Island) – w Kanadzie
 Bathurst (Bathurst Island) – w Australii

Miejscowości:
 Bathurst – miasto w Australii
 Bathurst – miasto w Kanadzie
 Bathurst – wieś w Sierra Leone
 Bathurst – dawna nazwa miasta Bandżul w Gambii, z czasów kolonialnych

Inne:
 Region Bathurst – jednostka samorządu terytorialnego w stanie Nowa Południowa Walia w Australii